Bakers Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bakers Pond (Georgia), im Chattooga County
 Bakers Pond (Massachusetts), im Barnstable County
 Bakers Pond (Mississippi), im Benton County
 Bakers Pond (Missouri), im Monroe County